Оги:
 Оги — город в Японии, находящийся в префектуре Сага.

Персоналии 
 Оги, Адольф — швейцарский политический и государственный деятель.
 Оги, Аритацу (род. 1942) — японский футболист.

Аббревиатура 
 Одинцовский гуманитарный институт
 ОГИ — хоккейный клуб, базирующийся в Одинцово.